Pál Rácz ist der Name folgender Personen:

* Pál Rácz (Musiker) (1822–1885), ungarischer Musiker und Komponist
 Pál Rácz (Politiker) (1928–1986), ungarischer Generalmajor, Diplomat und Politiker